

Musica 
 Oh! – album delle Girls' Generation del 2010
 Oh! – album dei Linea 77 del 2015
 Oh! – singolo delle Girls' Generation del 2010

Pagine correlate 
 Oh